Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1899 rozegrano w dniach 19 – 27 czerwca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Reginald Doherty /  Lawrence Doherty -  Harold Nisbet /  Clarence Hobart, 7–5, 6–0, 6–2

Przypisy 

1899 w tenisie ziemnym
1899 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat